Qōl-e Taskī (persiska: قولٔ تسکی) är ett periodiskt vattendrag i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kabul, i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Kabul.

Källor 

Vattendrag i Kabul (provins)